

Chanson 

 Susan Boyle, chanteuse écossaise

Cinéma 

 Susan Blakely, actrice américaine
 Susan Downey, productrice américaine, marié à l'acteur américain Robert Downey
Susan George, actrice britannique
 Susan Glover, actrice canadienne
 Susan Hayward, actrice américaine
 Susan Sarandon, actrice américaine
 Susan Seidelman, réalisatrice, productrice, scénariste, actrice et monteuse américaine
 Susan Strasberg, actrice américaine

Littérature 

 Susan Blackmore, écrivain et conférencière
 Susan Calvin, personnage de la série Robots
 Susan George, écrivaine franco-américaine
 Susan Griffin, écrivain et féministe
 Susan Kyle, romancière américaine
 Susan Sontag, essayiste et romancière américaine
 Susan, titre initial donné par Jane Austen à Northanger Abbey

Politique 

 Susan Collins, femme politique américaine
 Susan Rice, spécialiste américaine en politique étrangère

Sport 

 Susan Leo, joueuse de tennis australienne
 Susan Mascarin, joueuse de tennis américaine
 Susan Polgar, joueuse d'échecs
 Susan Sloane, joueuse de tennis américaine

Fiction

 Susan Pevensie, personnage de la série de romans Le Monde de Narnia
 Susan Storm, personnage Marvel Les Quatre Fantastiques

Télévision 

 Susan Lewis, personnage de la série Urgences
 Susan Mayer, personnage de Beautés désespérées (ou Desperate Housewives)
 Susan Foreman, personnage de la série Doctor Who, petite fille du Docteur
 Susan Black, personnage du film Divergente